Hevesi József (1854–1926) színigazgató
 Hevesi József (1857–1929) író, újságíró
 Hevesi József (1857–1945) kolozsvári műbútorasztalos
 Hevesi József (1889–1970) kántortanító, karnagy, dalszerző